Monte Gorbea, una montagna della Spagna;
Gorbea (Cile), comune del Cile.